Села:
Україна
 Леонідівка — Донецька область, Бахмутський район
 Леонідівка — Чернігівська область, Ніжинський район

Росія
 Леонідівка — Пензенська область, Пензенський район.